Земельные Гонки ( иногда ) — исторические события, в ходе которых проводилась распределение (или продажа) незаселённой государственной земли на ранее приобретённых США территориях, большей частью бывшей Французской Луизианы (большинство — на землях Индейской территории будущего штата Оклахома). Распределение проводилось  на основе Закона о гомстедах 1862 года, чаще всего после заезда (гонки) по принципу «кто быстрее доберётся до участка» (из-за огромного числа желающих). Также иногда земля продавалась первому желающему, победителю лотереи, или по иному принципу.

Хронология проведения 
На территории Оклахомы были проведены 7 Земельных гонок:

 22 апреля 1889: Состоялись Земельные гонки 1889 года в Оклахоме, когда 50 тысяч человек пытались получить примерно 8000 км² из . 
 22 сентября 1891: Прошли  на землях индейских племён айова, фоксов, потаватоми, сауков, шауни.
 23 сентября 1891: Гонки в окрестностях окружного центра  в Округе B (позже переименованного в Поттавотоми.
 28 сентября 1891: Гонки в окрестностях окружного центра  в Округе A (позже переименованного в Линкольн).
 19 апреля 1892:  на землях шайеннов и арапахо.
 16 сентября 1893: Прошли крупнейшие Гонки, в них участвовали 100 тысяч человек, претендовавшие на 26000 км² так называемой  (самая большая территория, распределённая посредством гонок). Эти земли были приобретены правительством у племени чероки  за 7 млн. долларов. 
 23 мая 1895:  по заселению бывших земель народа кикапу.

Boomer и sooner 
Некоторые поселенцы въезжали ночью на облюбованные ими участки нелегально до начала гонок или законного срока  участка (объявления президента о вступлении закона в силу) и скрывались там, а потом заявляли права. Такого человека называли сначала moonshiner (лунносветник), потом —  (ранник). Многие люди въезжали на участки раньше положенного легально: маршалы и их помощники, землемеры, железнодорожные служащие и некоторые другие. Участника гонок называли boomer (бумник).

Память 
 Земельные Гонки 1893 года в Оклахоме показаны в нескольких фильмах:  (1925), «Симаррон» (1931), «Симаррон» (1960), «Далеко-далеко» (1992).
 В честь столетия Оклахомы, скульптор Пол Мур в 2007 году сделал скульптурную группу «Oklahoma Centennial Land Run Monument» из 47 фигур (всадники на лошадях, повозки, собаки и другие) на площади в 111 м², группа была установлена в Оклахома-Сити в районе Бриктаун (Bricktown).

См. также 
 Геноцид индейцев

В литературе 
В научно-фантастическом рассказе Роберта Шекли «Гонки» описывается аналогичный способ распределение оставшихся земель в будущем в условиях перенаселения.

Примечания

Ссылки 
 Гонки 1889 года в журнале Harper's Weekly (May 18, 1889) 
 Ещё одно описание гонки 1889 года и Centennial Land Run Monument 
 История основания Оклахомы 1889-1907 

История Оклахомы